Marko Popović (n. 1982), cestista croato
 Marko Popović (n. 1985), cestista montenegrino
 Marko Popović (n. 1984), cestista serbo
 Marko Popović, calciatore serbo